A família linguística puri pertence ao tronco Macro-Jê. As línguas integrantes da família são o puri, o coroado, o koropó, o goitacá e o guaianá.

‎Reconstrução 
Reconstrução do proto-purí (Silva Neto 2007):

Comparação lexical 
Comparação lexical do Proto-Purí, Proto-Kamakã e Proto-Jê:

Bibliografia 
SILVA NETO, Ambrósio Pereira da Silva. 2007. Revisão da classificação da família lingüística Puri. Dissertação (Mestrado em Lingüística), Universidade de Brasília.
MARTINS, Andérbio Márcio Silva. Um estudo comparativo-lexical das famílias Kamakã e Purí. In: BRAGGIO, S. L. B.; SOUSA FILHO, S. M. de (Orgs.). Línguas e culturas Macro-Jê. Goiânia: Vieira, 2009. p. 231–238.
BURMEISTER, Hermann. 1952. Viagem ao Brasil. Livraria Martins Editora S/A. São Paulo.
DAVIS, I. 1996. 'Comparative Jê phonology', Estudos Lingüísticos: Revista Brasileira de Lingüística Teórica e Aplicada.
LOUKOTKA, Chestmir. 1937. 'La familia lingüística Coroado', in Journal de la Société des Américanistes, Nouvelle Série, t XXIX, 1937, pp. 157-214.
MARTIUS, Karl F. Philipp von. SPIX, Johann Batit von. 1938. Viagem pelo Brasil. Rio de Janeiro. Imprensa nacional v.1.
MARTIUS, Karl F. Philipp V. 1863. Glossaria linguarum brasiliensium: Glossarios de diversas lingoas e dialectos, que fallao os indios no imperio do Brazil. Erlangen: Junge. 548 p.
NIMUENDAJÚ, C. 1945 [1980]. Mapa etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes. Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
RODRIGUES, A. D. 1999. ‘Macro-Jê’. In: R. M. W. Dixon & A. Y. Aikhenvald (orgs.), The Amazonian Languages, pp. 164-206. Cambridge: Cambridge University Press.
SAINT-HILAIRE, Augusto de. 1938. Viagem pelas províncias de Rio de Janeiro e Minas Gerais. São Paulo: Companhia Editora Nacional.
TORREZÃO, Alberto de Noronha. 1889. Vocabulário purí. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, tomo LII, parte II, Rio de Janeiro, p. 511-513.
WIED-NEUWIED, Maximilian A, Prinz von. 1940. Viagem ao Brasil. São Paulo: Cia Editora Nacional.

Ver também 
 Línguas bororos#‎Reconstrução
 Proto-macro-jê

Puri